Флаг муниципального образования «Ма́йминский район» Республики Алтай Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 26 декабря 2019 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12847.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Майминский район“ с заменой геральдических золота, серебра и лазури соответственно жёлтым, белым и голубым цветами».

Описание герба:
«В лазоревом поле над серебряной выщербленной, окаймлённой серебром и лазурью, оконечностью, обременённой зелёным усечённым остриём с вогнутой вершиной, — серебряный филин, с распростёртыми крыльями и золотыми глазами, из-за головы и крыльев которого сверху возникает золотой безант, а ниже каждого крыла к соответствующему ближайшему краю щита вниз отходит по тонкой золотой перевязи; филин держит в лапах за кольцо золотой ключ, расположенный в столб поверх оконечности».

Обоснование символики 
Композиция флага символизирует исторические, природные, географические и экономические особенности Майминского района. В основу положена композиция герба утверждённого решением Майминского районного Совета депутатов от 23 декабря 2003 года.

Берущая начало у основания (в оконечности) щита герба и уходящая на линию горизонта дорога (в виде усечённого острия) символизирует Чуйский тракт, а зелёный цвет подчеркивает живописность природы района — гор и лугов, а также является символом плодородных земель района.

Птица (из отряда совообразных, представителями которых являются совы и филины, как типичные представители животного мира Алтая и Майминского района), держащая ключ символизирует стража, держателя символического ключа.

Золотой ключ является символом географического расположения района на севере Республики Алтай на главной дороге, соединяющей республику с остальной Россией — это символ входа, открытия, начала Горного Алтая, того, что Республики Алтай географически с севера «открывается» именно с территории Майминского района.

Гора отражает доминирующий горный ландшафт местности. Голубой цвет горы — символ первозданной чистоты Алтайских гор.

Бело-лазоревая кайма оконечности символизирует реку Катунь, несущую свои воды вдоль Чуйского тракта.

Окружность солнца в верхней части герба символизирует вечность, тепло и свет.

Преобладающие цвета — белый и голубой — элементы (цвета) флага Республики Алтай, неотъемлемой частью которой является Майминский район.

Применённые на флаге цвета в геральдике обозначают:

— белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства и веры.

— жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность, уважение, великодушие.

— голубой цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и добродетель; также это цвет водных объектов (рек) и чистого неба.

— зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, а также символ природы.

Первый флаг 
Первый флаг Майминского района был утверждён 23 декабря 2003 года.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Майминский район“ представляет собой прямоугольное полотнище из четырёх горизонтальных полос: верхняя — белого цвета, нижняя — светло-зелёного, узкие полосы — голубого и белого цветов. Отношение ширины флага к его длине 1:2.Соотношение полос составляет 1/4, 1/25 и 1/25 к ширине флага».

Обоснование символики 
Два цвета флага муниципального образования «Майминский район» соответствуют цветам Государственного флага Республики Алтай и Государственного флага Российской Федерации и подчёркивают, что муниципальное образование «Майминский район» является неотъемлемой частью субъекта Республики Алтай в Российской Федерации.

Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, любви и согласию.

Голубая полоса является символом чистоты, неба, рек и озёр.

Светло-зелёная полоса является символом чистоты природы, гор, экологии и воздуха.

Примечания